Niemcy:
 Weyher in der Pfalz – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße

Osoby:
 Hein-Peter Weyher – niemiecki wiceadmirał
 Kurt Weyher – niemiecki oficer
 Ruth Weyher – niemiecka aktorka

Inne:
 Weyher – ród

Zobacz też:
 Weiher